Појам Рамон Беренгер IV може да се односи на:
Рамон Беренгер IV, гроф Барселоне,
Рамон Беренгер IV, гроф Провансе,